Miejscowości w Polsce:
 Sobienie Biskupie
 Sobienie Kiełczewskie Drugie
 Sobienie Kiełczewskie Pierwsze
 Sobienie Szlacheckie
 Sobienie-Jeziory